

Sigle 
 Economic Research Service  – servizio di ricerca economica del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America
 Edilizia residenziale sociale  – un tipo di intervento immobiliare e urbanistico
 European Remote-Sensing Satellite  – satellite artificiale dell'Agenzia Spaziale Europea

Codici 
 ERS  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Windhoek-Eros in Namibia
 ers  – codice ISO 639-3 della lingua ersu